Estación Santa Fe puede referirse a:

En Argentina:
Estación Santa Fe, la estación del Subte de Buenos Aires;
Estación Santa Fe, la estación del Ferrocarril General Bartolomé Mitre;
Estación Santa Fe, la estación del Ferrocarril General Belgrano.

En Chile:
Estación Santa Fe, estación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

En México:
Estación Santa Fe, estación de la Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.